Brouwerij De Zwaan (Aalbeke), een voormalige brouwerij te Aalbeke. 
 Brouwerij De Zwaan (Aalst), een voormalige brouwerij te Aalst.
 Brouwerij De Zwaan (Pervijze), een voormalige brouwerij en azijnstokerij te Pervijze.
 Brouwerij De Zwaan (Brugge), een voormalige brouwerij en erfgoed gelegen op het Simon Stevinplein te Brugge.
 Brouwerij De Zwaan (Gent), een voormalige brouwerij te Gent en opgenomen in de inventaris van onroerend erfgoed. 
 Brouwerij De Zwaan (Lede), een voormalige brouwerij te Lede.
 Brouwerij De Zwaan (Gouda), een brouwerij te Gouda.
 Brouwerij De Zwaan (Amsterdam), een voormalige brouwerij te Amsterdam.
 Brouwerij De Zwaan (Lichtervelde), erfgoed en een voormalige brouwerij te Lichtervelde.
 Brouwerij De Zwaan (Lauwe), een voormalige brouwerij te Lauwe.
 Brouwerij De Zwaan (Hulst), een voormalige brouwerij te Hulst.